Джованни де Векки (; 1536 год, Сансеполькро — 13 апреля 1614 год, Рим) — итальянский художник-маньерист конца Возрождения.

Джованни де Векки родился в Борго-Сансеполькро в 1536 году. Сначала учился у художника Рафаэле Колле, а затем у Таддео Цуккаро.

Живописец флорентийской школы. Писал много фресок, преимущественно в Риме, большей частью не сохранившихся.

Одним из его учеников был Чезаре Торелли Романо.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 238 (Векки, Джовани ди Борго).

Художники Италии XVI века
Художники Италии XVII века
Итальянские художники маньеризма